Винча — неолітична культура на Балканах.
 Винча — муніципалітет в общині Гроцка, Сербія.
 Вінча — муніципалітет в общині Топола, Сербія.
 Інститут ядерних наук «Винча», Белград, Сербія.